Jorge Lozano e Lori McNeil hanno battuto in finale Michiel Schapers e Brenda Schultz 7-5, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1988